«Сабрина» () — американская чёрно-белая романтическая кинокомедия Билли Уайлдера (1954) с участием Одри Хепбёрн, Хамфри Богарта и Уильяма Холдена. Вариация на сюжет «Золушки». В 1995 г. Сидни Поллак сделал ремейк с тем же названием. Премия «Оскар» за дизайн костюмов Эдит Хэд, ещё пять номинаций. Картина заняла 54 место в списке 100 лучших американских мелодрам по версии AFI.

Сюжет 
Начало фильма пародирует традиционные зачины сказок. В роскошной усадьбе на западном берегу Лонг-Айленда обитало семейство миллионеров Лэрраби. Отец, мать и два сына. Старший — Лайнус — умный, младший — Дэвид, шалопай, в которого влюблена юная дочь шофёра семьи Сабрина. Чтобы «излечить» дочь от любовной лихорадки, отец отправляет её в Париж в школу поваров. Через несколько лет домой возвращается изысканная утончённая красавица. Её чувства не прошли, но теперь уже и Дэвид покорён ею. Семейные планы расширения бизнеса за счёт удачной женитьбы непутёвого сына под угрозой: старший брат готов мужественно принять удар на себя и поухаживать за нежелательной невестой…

В ролях 
 Одри Хепбёрн — Сабрина Фэйрчайлд
 Хамфри Богарт — Лайнус Лэрраби
 Уильям Холден — Дэвид Лэрраби
 Уолтер Хэмпден — Оливер Лэрраби
 Джон Уильямс — Томас Фэйрчайлд
 Марта Хайер — Элизабет Тайсон
 Джоан Вос — Гретхен Ван Хорн
 Эллен Корби — мисс МакКардл
 Нелла Уокер — Мод Лэрраби
 Марсель Далио — барон Св. Фонтанел
 Марсель Иллер — профессор, инструктор Сабрины
 Фрэнсис Бушман — мистер Тайсон, отец Элизабет
 Нэнси Кулп — Дженни, горничная
 Раймонд Бэйли — член правления
 Эмори Парнелл — Чарльз — Батлер

Вокруг фильма 
Первоначально Билли Уайлдер пригласил на роль Лайнуса Кэри Гранта, который исполнил немало ролей подобного амплуа. Грант не смог принять участие в съёмках, и его подменил редко снимавшийся в комедиях Хамфри Богарт. Актёр был взбешён тем, что роль предназначалась его сопернику, и с трудом находил общий язык со съёмочной группой. На съёмочной площадке у Одри Хепбёрн завязался роман с Уильямом Холденом.

Для дизайна своих нарядов Одри Хепбёрн сначала выбрала именитого испанского кутюрье Кристобаля Баленсиагу, но он отказался. Со съёмок этого фильма началось многолетнее сотрудничество актрисы с французским модельером Живанши. Глубокий четырёхугольный вырез, который Живанши придумал для героини Хепбёрн, стали называть «Сабрина-декольте». Невзирая на то, что именно Живанши создал большую часть костюмов для Сабрины до её поездки в Париж, «Оскара» удостоилась Эдит Хэд.

В течение всего фильма звучит мелодия La Vie en Rose, ставшая визитной карточкой для Эдит Пиаф, которая написала к ней слова. Именно фильм Уайлдера прославил эту мелодию в Америке.

Награды и номинации 
В 2002 г. «Сабрина» вошла в Национальный реестр наиболее значимых фильмов.

Награды 
 1955 — Премия «Оскар»
 Лучшие костюмы — Эдит Хэд
 1955 — Премия «Золотой Глобус»
 Лучший сценарий — Билли Уайлдер, Сэмюэл Тэйлор, Эрнест Леман
 1954 — Премия Национального совета кинокритиков США
 Лучший актёр второго плана — Джон Уильямс

Номинации 
 1955 — Премия «Оскар»
 Лучший режиссёр — Билли Уайлдер
 Лучшая актриса — Одри Хепбёрн
 Лучший сценарий — Билли Уайлдер, Сэмюэл Тэйлор, Эрнест Леман
 Лучшая операторская работа — Чарльз Ланг
 Лучшая работа художника — Хэл Перейра, Уолтер Тайлер, Сэм Комер, Рэй Мойер
 1955 — Премия BAFTA
 Лучшая британская актриса — Одри Хепбёрн

Примечания

Литература

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1954 года
Экранизации произведений Сэмюэля Тейлора
Фильмы Paramount Pictures
Национальный реестр фильмов
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о Париже
Фильмы США 1954 года
Фильмы по сценариям Билли Уайлдера